Халдеи може да се отнася за:
 калду - древен семитски народ от шест племена говорещи арамейски диалекти и обитаващи бреговете на Персийския залив към приморската страна. Произлезли от Хесед, син на Нахор, брата на Авраам.
 Представителите на Халдейската династия
 Жителите на Вавилония (най-често в контекста на елинистичната епоха)
 Последователите на Халдейската католическа църква

Халдеите (на вавилонски с лат.: Kaldu, на иврит: כַּשְׂדִּים – Касдим, ) са символ на чародеи, магьосници, вещери, гадатели, астролози и влъхви.

Поклонението на влъхвите е евангелски сюжет за мъдреците които идват от Изток, за да се поклонят на младенеца Исус и да му дадат дарове.

Вижте също 
 Халди